Morvilliers puede referirse a: 

 Morvilliers, comuna francesa situada en Aube.
 Morvilliers, comuna francesa situada en Eure y Loir.